Uefa Champions League 1997/1998 vanns av Real Madrid, Spanien som finalslog Juventus, Italien med 1–0 i Amsterdam den 20 maj 1998.

Gruppspelet utökades från fyra till sex grupper, och från högre rankade länders högstadivisioner innebar det att även tvåorna fick delta, namnet till trots. Vidare från gruppspelet gick gruppsegrarna, och de två bäst rankade grupptvåorna.

Denna säsong återkom även lag från lägre rankade länder, efter tre säsonger med bara tillgång till spel i Uefacupen.

Kvalspel

Första kvalificeringsomgången

Andra kvalificeringsomgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Rankning av grupptvåor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Övrigt 
 1. FC Košice blev det första laget att inte ta en enda poäng vid gruppspelet i Uefa Champions League.

Se även 
 Cupvinnarcupen 1997/1998
 Uefacupen 1997/1998
 Intertotocupen 1997

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Säsongen 1997/1998 på Uefas sida
 European Cup results at RSSSF